Пакс:
 Пакс — в римской мифологии персонификация мира
 (679) Пакс — астероид, открытый в 1909 году.
 Пакс — город в Западной Виргинии.
 Замок Пакс — один из замков Ирландии, расположен в графстве Дублин.
Пакс (англ. pax) — пассажир на сленге бортпроводников. Происходит от английского сокращения PAX — международного обозначения пассажиров (passenger). Сначала слово passenger сократилось до pass, а потом упростилось до pax.

Персоналии 
 Пакс, Пенни (род. 1989) — американская порноактриса и модель.
 Пакс, Фердинанд Альбин (1858—1942) — немецкий ботаник.

См. также 
 PACS (значения)
 Пакш (значения)